Долгопятообразные (Tarsiiformes) — инфраотряд приматов из подотряда Haplorhini, ранее распространённых в Европе, Северной Африке, Азии и Северной Америке, однако теперь живущих лишь на островах Юго-Восточной Азии. Долгопяты являются единственными современными представителями этого инфраотряда, также сюда включают вымершие Tarsius eocaenus из эоцена и Tarsius thailandicus из миоцена. Два вымерших рода, Xanthorhysis и Afrotarsius, считаются близкими родственниками современных долгопятов и также рассматриваются в составе долгопятообразных, при этом первый входит в семейство долгопятовых, а второй рассматривается как incertae sedis (без ранга). Омомиморфы часто рассматриваются как вымершие родственники или даже предки долгопятов и классифицируются в составе долгопятообразных. Другие вымершие приматы — Microchoeridae и Carpolestidae и Eosimiidae, включались в состав группы, хотя такая классификация оспаривается. Eosimiidae также иногда включаются в инфраотряд обезьянообразных приматов. Эти противоречивые классификации лежат в основе современной дискуссии об эволюции ранних приматов. Иногда оспаривается даже включение долгопятообразных в подотряд сухоносых обезьян (Haplorhini). Как и у обезьянообразных, у долгопятообразных есть мутация в гене L-гулонолактоноксидазы (GULO), которая обуславливает потребность в витамине С в рационе. Поскольку стрепсириновые (мокроносые) приматы не имеют этой мутации и сохранили способность вырабатывать витамин С, генетический признак, обуславливающий потребность в нём в рационе, будет иметь тенденцию помещать долгопятообразных в ряды гаплориновых (сухоносых) приматов.

Молекулярный анализ предполагает, что инфраотряд Tarsiiformes, единственным оставшимся семейством которого является семейство долгопятов (Tarsiidae), ответвился от других гаплориновых 70 млн л. н., согласно митохондриальной ДНК.

Классификация 
Обычно в состав таксона включают современных долгопятов, вымерших омомиформов, два вымерших рода и два вымерших вида в составе рода Tarsius (долгопяты).

 Подотряд Haplorhini
 Инфраотряд Долгопятообразные (Tarsiiformes) (иногда в эту группу включают также Ekgmowechashala, Kohatius, Altanius и Altiatlasius)
  Семейство Archicebidae
  Семейство Омомииды (Omomyidae) (положение этого таксона оспаривается)
 Семейство Долгопятовые (Tarsiidae) (долгопятовые здесь разделены, по предложенной в 2010 году классификации, на три современных и два вымерших рода)
  Род Afrotarsius (иногда род выделяют в отдельное семейство Afrotarsiidae в составе либо долгопятообразных, либо обезьянообразных)
  Род Xanthorhysis
 Род Tarsius
 Род Cephalopachus
 Род Carlito
 Инфраотряд Обезьянообразные

Хронограмма

Примечания 

Сухоносые приматы